Ист:
 Ист (остров) — остров в Адриатическом море (Хорватия).

Фамилия 
 Ист, Альфред (1849—1913) — английский художник.
 Ист, Джефф (род. 1957) — американский актёр.
 Ист, Питер — британский стрелок, чемпион Олимпийских игр 1908.
 Ист, Роджер (род. 1965) — английский футбольный судья.
 Ист, Уоррен (род. 1961) — британский инженер и предприниматель, руководитель компаний ARM Ltd. (2001—2013) и Rolls-Royce Motor Cars (2015—).
 Ист, Эдвард (1879—1938) — американский генетик.

Компании 
 Группа компаний «ИСТ» — российский холдинг, в состав которого входит более двадцати компаний и предприятий, работающих в различных отраслях российской экономики.

См. также 
 Иствью